Jacob Prætorius l'Ancien (1520-1586), compositeur allemand
 Johannes Prætorius (1537-1616), astronome et mathématicien tchèque 
 Anton Prætorius (1560-1613), pasteur allemand
 Hieronymus Prætorius (1560-1629), compositeur allemand
 Michael Prætorius (1571-1621), compositeur allemand
 Jacob Prætorius le Jeune (1586-1651), compositeur allemand

Voir aussi